Legtex (произносится Легтекс) — индийский частная компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Штаб-квартира расположена в Калькуттае.

Примечания

Ссылки 

 Legtex

Производители одежды и обуви Индия